Катрин Денев (; Париз, 22. октобра 1943) француска је глумица. Сматра се за једну од највећих француских глумица свих времена.

Добитница је многобројних награда, међу којима се издвајају две Награде Цезар за најбољу главну глумицу, Куп Волпи на Филмском фестивалу у Венецији и Сребрни медвед за најбољу глумицу на Филмском фестивалу у Берлину. За улогу у филму Лепотица дана била је номинована за Награду БАФТА за најбољу глумицу у главној улози, а за улогу у филму Индокина за Награду Оскар за најбољу глумицу у главној улози.

Детињство и породица 
Денев је рођена 22. октобра 1943. године у Паризу као Катрин Фабјен Дорлеак. Њени родитељи, отац Морис Дорлеак и мајка Рене Симоно, такође су били глумци. Денев има две сестре, Франсоаз (1942−1967), са којом је играла у филму Госпођице из Рошфора, и Силви, као и полусестру Даниел, чији је отац глумац Еме Кларион. Денев је похађала католичке школе.

Лични живот 
Поред матерњег француског, Денев течно говори италијански и енглески, а служи се и немачким језиком.

Денев је од 1965. до 1972. године била удата за фотографа Дејвида Бејлија, али нису имали деце. Потом је била у дугогодишњим везама са редитељем Рожеом Вадимом, с којим је добила сина Кристијана, и глумцем Марчелом Мастројанијем, с којим је добила кћер Кјару.

Улоге 

|-
| 1957. || Ученице || -{Les collégiennes}- || Ученица || Као Силви Дорлеак
|-
| 1960. || Женскар || -{L'homme à femmes}- || Катрин || 
|-
| 1960. || Врата се затварају || -{Les portes claquent}- || Дани || 
|-
| 1962. || Парижанке || -{Les Parisiennes}- || Софи || 
|-
| 1962. || То је живот || -{Ça c'est la vie}- || Девојка || Краткометражни филм
|-
| 1962. || И Сотона води бал || -{Et Satan conduit le bal}- || Мануел || 
|-
| 1962. || Мачкице || -{Le petits chats}- || Катрин || 
|-
| 1963. || Порок и врлина || -{La vice et la vertu}- || Жистин Моранд || 
|-
| 1963. || Одмор у Португалу || -{Vacances portugaises}- || Катрин || 
|-
| 1964. || Шербуршки кишобрани || -{Les parapluies de Cherbourg}- || Женевив Емери || 
|-
| 1964. || Најлепше варалице света || -{Les plus belles escroqueries du monde}- || Варалица || 
|-
| 1964. || Лов на мушкарца || -{La chasse à l'homme}- || Дениз Ортан || 
|-
| 1964. || Господин за друштво || -{Un monsieur de compagnie}- || Изабел || 
|-
| 1964. ||  || -{La constanza della ragione}- || Лори || 
|-
| 1965. || Одвратност || -{Répulsion}- || Карол || 
|-
| 1965. || Љубавни карусел || -{Das Liebeskarussell}- || Ангела Класен || 
|-
| 1965. || Песма света || -{Le chant du monde}- || Клара || 
|-
| 1966. ||  || -{La vie de château}- || Мари|| 
|-
| 1966. || Створења || -{Les créatures}- || Милен || 
|-
| 1967. || Госпођице из Рошфора || -{Les demoiselles de Rochefort}- || Делфин Гарнје || 
|-
| 1967. || Лепотица дана || -{Belle de jour}- || Северин Серизи || 
|-
| 1968. || Бенжамин, или сећање једног девца || -{Benjamin ou les mémoires d'un puceau}- || Ан де Клеси || 
|-
| 1968. || Манон 70 || -{Manon 70}- || Манон || 
|-
| 1968. || Мајерлинг || -{Mayerling}- || Ан де Клеси || 
|-
| 1968. || Зов || -{La chamade}- || Марија Ветсера || 
|-
| 1969. || Априлске будале || -{The April Fools}- || Кетрин Гантер || 
|-
| 1969. || Сирена Мисисипија || -{La sirène du Mississippi}- || Жули Русел / Марион Вергано || 
|-
| 1969. || Све је могуће || -{Tout peut arriver}- || Она сама || 
|-
| 1970. || Тристана || -{Tristana}- || Тристана || 
|-
| 1970. || Магарећа кожа || -{Peau d'âne}- || Принцеза || 
|-
| 1971. || То се догађа само другима || -{Ça n'arrive qu'aux autres}- || Катрин || 
|-
| 1972. || Лиза || -{Liza}- || Лиза || 
|-
| 1972. || Полицијац || -{Un flic}- || Кати || 
|-
| 1973. || Најважнији догађај од човековог хода по месецу || -{L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune}- || Ирене де Фонтеној || 
|-
| 1974. || Не дирај белу жену! || -{Touche pas à la femme blanche!}- || Мари-Елен де Буамонфре || 
|-
| 1974. || Дела пристојног друштва || -{Fatti di gente perbene}- || Линда Мури Бонмартини || 
|-
| 1974. || Жена у црвеним чизмама || -{La femme aux bottes rouges}- || Франсоаз де Руа || 
|-
| 1975. || Зиг Зиг || -{Zig-Zig}- || Мари || 
|-
| 1975. || Агресија || -{L'agression}- || Сара || 
|-
| 1975. || Не дирај белу жену! || -{Touche pas à la femme blanche!}- || Мари-Елен де Буамонфре || 
|-
| 1975. || Дивљак || -{Le sauvage}- || Нели || 
|-
| 1976. || Живот почиње два пута || -{Si c'était à refaire}- || Катрин Берже || 
|-
| 1977. || Изгубљена душа || -{Ama persa}- || Софија Штолц || 
|-
| 1977. || Иди или умри || -{March or Die}- || Симон Пикар || 
|-
| 1977. || Казото || -{Casotto}- || Жена из сна || 
|-
| 1978. || Туђи новац || -{L'argent des autres}- || Сесил Реније || 
|-
| 1979. ||  || -{Ils sont grands, ces petits}- || Луиз Мушан || 
|-
| 1979. || За нас двоје || -{À nous deux}- || Франсоаз || 
|-
| 1979. ||  || -{Écoute voir...}- || Клод Алфан || 
|-
| 1980. || Последњи метро || -{Le dernier métro}- || Марион Стајнер || 
|-
| 1980. || Ја вас волим || -{Je vous aime}- || Алис || 
|-
| 1981. || Избор оружја || -{Le choix des armes}- || Никол Дирју || 
|-
| 1982. || Шок || -{Le choc}- || Клер || 
|-
| 1983. || Африканац || -{L'africain}- || Шарлот || 
|-
| 1983. || Глад || -{The Hunger}- || Миријам Бејлок || 
|-
| 1984. ||  || -{Le bon plaisir}- || Клер Депре || 
|-
| 1984. || Форт Саган || -{Fort Saganne}- || Луиз || 
|-
| 1984. || Речи и музика || -{Paroles et musique}- || Марго || 
|-
| 1986. || Надајмо се да је девојчица || -{Speriamo che sia femmina}- || Клаудија || 
|-
| 1987. || Место злочина || -{Le lieu du crime}- || Лили Равенел || 
|-
| 1988. ||  || -{Fréquence meurtre}- || Жан Квестер || 
|-
| 1988. || Чудно место за састанке || -{Drôle d'endroit pour une rencontre}- || Франс || 
|-
| 1991. || Бела краљица || -{La reine blanche}- || Лилијен Рипош || 
|-
| 1992. || Индокина || -{Indochine}- || Елијен || 
|-
| 1993. || Моје омиљено годишње доба || -{Ma saison préférée}- || Емили || 
|-
| 1994. || Партија шаха || -{La partie d'échecs}- || Маркиза || 
|-
| 1995. || Сто и једна ноћ Симона Синема || -{Le cent et une nuits de Simon Cinéma}- || Дух || 
|-
| 1995. ||  || -{O convento}- || Елен || 
|-
| 1996. || Лопови || -{Les voleurs}- || Мари Лебланк || 
|-
| 1997. || Генеалогија једног злочина  || -{Généalogies d'un crime}- || Жан / Соланж || 
|-
| 1998. || Трг Вендом  || -{Place Vendôme}- || Маријен Маливер || 
|-
| 1999. ||   || -{Le vent de la nuit}- || Елен || 
|-
| 1999. ||   || -{Belle maman}- || Леа || 
|-
| 1999. || Пола Икс  || -{Pola X}- || Мари || 
|-
| 1999. ||   || -{Le temps retrouvé}- || Одет де Креси || 
|-
| 1999. || Исток-запад  || -{Est-Ouest}- || Габријел Девелеј || 
|-
| 2000. || Плес у тами  || -{Dancer in the Dark}- || Кети || 
|-
| 2001. || Идем кући  || -{Je rentre à la maison}- || Маргерит || 
|-
| 2001. || Апсолутно фантастичне  || -{Absolument fabuleux}- || Гледатељка || 
|-
| 2001. || Мускетар  || -{The Musketeer}- || Ана од Хабзбурга || 
|-
| 2001. ||   || -{Le petit poucet}- || Краљица || 
|-
| 2002. || Осам жена  || -{8 femmes}- || Габи || 
|-
| 2002. || Ближе рају  || -{Au plus près du paradis}- || Фанет || 
|-
| 2003. || Опасне везе  || -{Les liaisons dangereuses}- || Маркиза од Мертјеа || 
|-
| 2003. || Звучни филм  || -{Um filme falado}- || Делфина || 
|-
| 2004. || Принцеза Мари  || -{Princesse Marie}- || Мари Бонапарта || 
|-
| 2004. || Краљеви и краљица  || -{Rois et reine}- || Госпођа Васет || 
|-
| 2004. || Времена се мењају  || -{Le temps qui changent}- || Сесил || 
|-
| 2005. || Краљевска палата!  || -{Palais royal!}- || Еуженија || 
|-
| 2006. || Братство камена  || -{Le concile de pierre}- || Сибил Вебер || 
|-
| 2006. || Режи ме  || -{Nip/Tuck}- || Дајана Лаби || Епизодна улога
|-
| 2006. ||   || -{Le héros de la famille }- || Алис Мирмон || 
|-
| 2007. ||  || -{Après lui}- || Камиј || 
|-
| 2007. || Персепољ  || -{Persepolis}- || Мајка || Гласовна улога
|-
| 2007. ||   || -{Frühstück mit einer Unbekannten}- || Елегантна дама || Телевизијски филм
|-
| 2008. || Божићна прича  || -{Un conte de Noël}- || Жунон Вијар || 
|-
| 2008. ||   || -{Je veux voir}- || Глумица || 
|-
| 2008. || Моје звезде и ја  || -{Mes stars et moi}- || Соланж Дививје || 
|-
| 2009. || || -{Cyprien}- || Вивијен Вагнер || 
|-
| 2009. || Девојка из воза  || -{La fille du RER}- || Луиз || 
|-
| 2009. ||  || -{Bancs publics (Versailles rive droite)}- || Клијенткиња || 
|-
| 2009. || Мајке и ћерке  || -{Mères et filles}- || Мартин || 
|-
| 2010. ||  || -{L'homme qui voulait vivre sa vie}- || Ан || 
|-
| 2010. || Жена за украс  || -{Potiche}- || Сузан Пујол || 
|-
| 2011. ||  || -{Les yeux de sa mère}- || Лена Вебер || 
|-
| 2011. ||  || -{Les bien-aimés}- || Мадлен || 
|-
| 2012. ||  || -{O Theos agapaei to haviari}- || Катарина Велика || 
|-
| 2012. || || -{Linhas de Wellington}- || Северина || 
|-
| 2012. || Астерикс и Обеликс у Британији  || -{Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté}- || Краљица || 
|-
| 2013. || || -{Elle s'en va}- || Бети || 
|-
| 2014. || У дворишту  || -{Dans la cour}- || Матилда || 
|-
| 2014. || Човек који је превише волео  || -{L'homme qu'on amant trop}- || Рене ле Руа || 
|-
| 2014. || 3 срца  || -{Trois cœurs}- || Колет || 
|-
| 2015. || || -{La tête haute}- || Флоранс Блак || 
|-
| 2015. || Потпуно нови завет  || -{Le tout nouveau testament}- || Мартин || 
|-
| 2016. || || -{Le cancre}- || Колет || 
|-
| 2017. || Бабица  || -{Sage femme}- || Беатрис || 
|-
| 2017. || || -{Belle à croquer}- || Анђео || Краткометражни филм
|-
| 2017. || || -{Bonne pomme}- || Барбара Мане || 
|-
| 2017. || || -{Naissance d'une étoile}- || Госпођица Жан || Краткометражни филм 
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Парижани
Француске глумице
Добитници Волпи пехара
Добитници награде Сезар
Биографије живих особа